Soltanabad kan syfta på följande platser:

Iran 

 Solţānābād (ort i Kurdistan), 
 Solţānābād (ort i Alborz), 
 Solţānābād (kommunhuvudort), Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar